Krupnik kan syfta på:

 Krupnik (sprit) – en spritdryck

Bulgarien 

 Krupnik (distrikt), Blagoevgrad, Obsjtina Simitli,